James Herbert Brennan, Herbie Brennan o J. H. Brennan (Irlanda, 1940), escriptor irlandès 
 Patrick Brennan (Irlanda, 1877 - Quebec, 1961), jugador de Lacrosse irlandès de naixement 
 Seamus Anthony Brennan o Shay Brennan (1937 - 2000), futbolista irlandès que jugà com a defensa 
 Walter Brennan (Swampscott, Massachusetts, 1894 − Oxnard, Califòrnia, 1974), actor estatunidenc